Stadt als Beute steht für:

 Stadt als Beute, Theaterstück von René Pollesch (2001)
 Stadt als Beute (2005), Episodenfilm von Miriam Dehne, Esther Gronenborn und Irene von Alberti
 Die Stadt als Beute, Dokumentarfilm von Andreas Wilcke (2016)